Седе́йлия () — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
  — поселение в Кентукки.
  — поселение в Колорадо.
 Седейлия — город в Миссури.
  — городок в Северной Каролине.
  — поселение в Техасе.